Top Girls Fassa Bortolo ist ein Radsportteam im Frauenradsport mit Sitz in Spresiano (Italien). Hauptsponsor ist die Baustofffirma Fassa Bortolo, die ebenfalls in Spresiano ansässig ist und in den Jahren 2000 bis 2005 das Männerradsportteam Fassa Bortolo unterhielt.

Bekannteste Fahrerin war Fabiana Luperini, die dem Team im Jahr 2006 angehörte.

Am 1. August 2015 verstarb das Teammitglied Chiara Pierobon 22-jährig an einer Lungenembolie.

Kader 2023

Siege 
2017

2019

2019

2021

2022
keine internationalen Siege

2023

Platzierungen in UCI-Ranglisten 

UCI Women’s WorldTour

UCI World Ranking

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 UCI-Ranglistenarchiv

Einzelnachweise 

Radsportteam in Italien
UCI Women’s Continental Team
Sport (Venetien)
Spresiano